

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Jabłeczna – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze
 Jabłeczna – osada wsi Jabłeczna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sławatycze